1 o ano 1 d.C.
1 (número)
1 (serviço de metrô em Nova Iorque)
1 (álbum de The Beatles)
1 (álbum de Wilson Sideral)

Veja também
Um (desambiguação)

0001